

Geografie en heelal 
 Castor (ster), de ster (alpha Geminorum)
 Castor (Cambridgeshire), een plaats in Engeland
 Castor (Louisiana), een plaats in de Verenigde Staten
 Castor (berg), een berg in het bergmassief van de Monte Rosa, op de grens van Italië en Zwitserland
 Castors, een rivier op het Canadese eiland Newfoundland
 Castors River North en Castors River South, twee plaatsen bij de monding van die rivier
 Rivière aux Castors Noire, een rivier in de Canadese provincie Quebec

Personen 
 Castor, of Kastor, een van de broers Castor en Pollux, figuren in de Griekse en Romeinse mythologie
 Jimmy Castor, Amerikaans musicus

Andere betekenissen 
 Bevers (Castor), een geslacht van de beverachtigen
 CASTOR, Europees (EU) project voor CO2-afvang en -opslag
 Castor (nucleaire techniek), een metalen kist (container) voor het vervoer van radioactief materiaal
 HSM Castor - Maas, Nederlandse stoomtrein uit 1861
 P901 Castor (2014), een Belgisch kustwachtvaartuig
 Castor, een serie vaste brandstof raketmotoren van Orbital ATK
 Castor (restaurant), een sterrenrestaurant in Beveren-Leie